Wahlsten ist der Familienname folgender Personen:

 Juhani Wahlsten (* 1938), finnischer Eishockeyspieler, Olympiateilnehmer 
 Jali Wahlsten (* 1963), finnischer Eishockeyspieler, Sohn von Juhani Wahlsten 
 Sami Wahlsten (* 1967), finnischer Eishockeyspieler, Sohn von Juhani Wahlsten 
 Kauko Wahlsten (1923–2001), finnischer Ruderer, Olympiateilnehmer